Вячеслав Васильев:
 Васильев, Вячеслав Артурович (род. 1958) — советский учёный, профессор кафедры высшей математики и математического моделирования Томского госунверситета
 Васильев, Вячеслав Вячеславович (1934—1997) — советский и российский врач и актёр.
 Васильев, Вячеслав Николаевич (род. 1953) — советский футболист.
 Примечания